Огюсте́н Пира́м (Пюра́м, Пирамю́) Декандо́ль (Де Кандо́ль), известный в науке под именем Декандоля-старшего () (4 февраля 1778, Женева, — 9 сентября 1841, Женева) — швейцарский и французский , педагог, один из крупнейших ботаников всех времён, автор одной из первых естественных систем классификации растений.

А. Н. Бекетов сказал о Декандоле: «Де Кандоля можно считать ботаническим Кеплером».

Член-корреспондент Французской Академии наук (1810), иностранный член Лондонского королевского общества (1822), иностранный член-корреспондент (1826) и почётный член (1835) Петербургской Академии наук.

Отец Альфонса Декандоля, дед Казимира Декандоля.

Имя Декандоля упоминается в качестве автора или соавтора названия для 16 605 растений.

Образование и первые шаги в науке 
В 1796 году в Женеве прослушал курс ботаники Жан-Пьера Воше, автора «Histoire physiologique des plantes de l’Europe», который произвёл на него такое сильное впечатление, что он решил посвятить себя ботанике.

В 1797 году Декандоль в Париже слушал лекции Воклена и Кювье в Коллеж де Франс, познакомился в ботаническом саду с Ламарком и Дефонтеном.

В том же году вышла в свет его первая ботаническая работа — о питании лишайников.

Научная и преподавательская деятельность 
В 1798 году Декандоль поселился в Париже, посвятив большую часть своего времени ботанике: появились его первые статьи по систематике растений; он работал вместе с Ламарком над вторым изданием «Флоры Франции» (Flore française); французское правительство поручило ему изучение Франции и Италии в ботаническом и агрономическом отношениях, и в течение шести летних сезонов он совершал многочисленные путешествия, результатом которых явились первые мысли о теории земледелия, дополнительный том к французской флоре, эссе «О ботанической географии» и предложение — впоследствии осуществлённое с большим успехом — закреплять песчаные приморские дюны посадкой сосен.

Декандоль занимался монографической обработкой многих групп растений, что способствовало глубине и основательности его последующих работ. К числу таких относится его «Astragalogia» — описание видов обширного рода Астрагал, изданное в 1802 году с 50 таблицами рисунков; затем история суккулентов («Plantarum historia succulentarum»{), в 4 томах, 1799—1829) с 185 таблицами; монография о лилейных с 240 таблицами рисунков, исполненных знаменитым акварелистом Редуте (Les Liliacées peintes par Redouté, 1802—1808).

В 1804 году Декандоль получил степень доктора медицины и издал тезисы диссертации — Essai sur les propriétés médicales des plantes.

В 1806 году переехал в Монпелье, где получил звание профессора на медицинском факультете местного университета () и пост директора Ботанического сада. В 1810 году медицинский факультет был преобразован — под Декандоля — в кафедру ботаники факультета наук.

В 1813 году издал «Элементарную теорию ботаники» (Théorie élémentaire de botanique), в которой изложил принципы естественной системы — как предисловие к третьему изданию «Французской флоры». Особенность этой системы состояла в делении растений на сосудистые, или зародышевые, и на клеточные, или беззародышные, и в подразделении сосудистых на двудольные (exogenes) и однодольные (endogenes); основана эта система на неверном анатомическом предположении об образовании древесины у двудольных и однодольных.

В 1814 году возвратился в Женеву, где на деньги меценатов и почитателей преобразовал Ботанический сад, создавал музей естественной истории, создал Conservatoire Botanique, вёл бурную общественную жизнь, а в 1816 году принял предложение властей кантона Женева занять кафедру естественной истории в Женевском университете, созданную специально для него.

В 1818 году стало выходить главное из описательных сочинений Декандоля — Regni vegetabilis systema naturae (2 тома, 1818—1821), которое впоследствии учёный, увидев, что для него невозможно завершить задуманное в полном объёме, продолжал в менее обширном виде под названием Введение в естественную систему царства растений, тома 1—17, 1824—1839; также известное под его стандартным ботаническим сокращением Prodr. (DC.). Даже не полностью законченное автором (при его жизни вышло только семь томов из семнадцати; в дальнейшем оно было продолжено сыном Декандоля Альфонсом), это сочинение составило эпоху в науке.

В нём предлагалась и осуществлялась новая естественная система, известная в науке под именем Декандолевой и до сих пор употребляемая с некоторыми изменениями. Основой этой системы служила естественная система Антуана де Жюссьё; но она была улучшена и впервые прилагалась к размещению и описанию всех известных видов цветковых растений. До этого издания общие систематические сочинения составлялись по искусственной системе Линнея. Кроме того, число видов с 10 тысяч, известных Линнею, возросло до 75 тысяч и более. Декандоль решил заново изучить весь этот громадный материал и представить описание каждого из видов. Значение этого сочинения в области ботаники было такое же, какое имело «Царство животных» (Regne animal) Кювье для зоологии.

Обширнейшие флористические сочинения, составленные по системе Декандоля, послужили основой последующих исследований: такова германская флора К. Коха, русская флора Ледебура, байкальско-даурская флора Турчанинова, британская флора Бентама и так далее.

Декандоль издал ещё два сочинения, имевших также очень большое значение: «Органография растений» (Organographie végétale, 1827) и «Физиология растений» (Physiologie végétale, 1832), которые, особенно первое, дали новое направление морфологии растений, до того времени состоявшей преимущественно в терминологии. Декандоль особенно тщательно разработал учение о морфологическом значении частей цветка, основываясь на наблюдении переходных форм. В изложении Декандоля мысль Гёте о метаморфозе растений получила научное значение и легла с тех пор в основу изучения растительной морфологии.

Целый ряд монографий семейств издан Декандолем: о таких семействах как Бобовые, Миртовые, Меластомовые, Толстянковые, Кипрейные, Паронихиевые, Зонтичные, Лоринтовые, Валериановые, Кактусовые, Астровые (Essai sur les propriétés médicales des plantes, 1804), а в трактате о географии растений он представил флористическое разделение земной поверхности на области, из которых некоторые совпадают с областями знаменитого фитогеографа Й. Скоу и соответствуют даже современному состоянию науки.

Перу Декандоля принадлежат также работы по фитохимии, болезням растений, агрономии, о лекарственных растениях.

В 1821 году написал воспоминания, изданные сыном в 1862 году (Mémoires et souvenirs de Augustin Pyramus de Candolle, écrits par lui même et publiées par son fils).

В 1833 году Лондонское королевское общество наградило учёного одной из своих высших наград — Королевской медалью.

Огюстен Пирам Декандоль умер в 1841 году; похоронен на женевском кладбище Королей.

Память его сохраняется в его родном городе, где его имя присвоено улице (); там же установлен и его бюст.

«Гербарий Декандоля» (до 80 тысяч видов) хранится в его бывшем доме.

Сочинения 

 Plantarum historia succulentarum = Histoire des plantes grasses / par A. P. Decandolle; avec leurs figures en couleurs, dessinees par P. J. Redoute. Paris : A. J. Dugour et Durand, an VII [1799-1837]
 Astragalogia, nempe astragali, biserrulae et oxytropidis: nec non phacae, colutae et lessertiae historia iconibus illustrata /Augustini-Pyrami Decandolle. Parisiis : sumptibus Joann. Bapt. Garnery, 1802
 Les liliacees / par P. J. Redoute. Paris : Chez l’auteur, an 13-[24], 1805—1816 [i.e. 1802—1815] 
 , 1806
 , 1810
 Icones selectae plantarum quas in systemate universali: ex herbariis parisiensibus, praesertim ex Lessertiano /descripsit Aug. Pyr. de Candolle, ex archetypis speciminibus a P.J.F. Turpin delineatae et editae a Benj. De Lessert … Parisiis : [Apud Fortin Masson et Sociorum], 1820-46.
 , 1821.
 , 1822
 Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis, normas digesta; /Auctore Aug. Pyramo de Candolle. Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824—1873. в 17 томах, 24 книгах: I — 1824; II — 1825; III — 1828; IV — 1830; V — 1836; VI — 1838; VII (1) — 1838; VII (2) — 1839; VII — 1844; IX — 1845; X — 1846; XI — 1847; XII — 1848; XIII (1) — 1852; XIII (2) — 1849; XIV (1) — 1856; XIV (2) — 1857; XV (1) — 1864; XV (2.1) — 1862; XV (2.2) — 1866; XVI (1) — 1869; XVI (2.1) — 1864; XVI (2.2) — 1868; XVII — 1873
 , 1830

Названы в честь Декандоля 
 семейство , синоним 
 род , синоним 
 род , синоним 
 род 
 род , синонимы: , 
 род 
 вид , Meisn.

Примечания

Литература 
 
 

 Bishop of Norwich. Augustin-Pyramus DeCandolle. // Proceedings of the Linnean Society of London, v. I:142—145. 1842.
 John Briquet. Biographies des Botanistes a Genève. // Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft, v. 50a:114-130. 1940.
 George B. Emerson. A Notice of Prof. Augustin Pyramus DeCandolle. // The American Journal of Science and Arts, v. 42:217-227. 1842.
 Asa Gray. Augustin-Pyramus De Candolle. // The Journal of Botany, v. I:107-120. 1863.
 P. E. Pilet. Augustin-Pyramus De Candolle. / Dictionary of Scientific Biography, v. III: 43-45. 1971.

Ссылки 
 Биография на сайте Missouri Botanical Garden
 Краткая биография на Botanicus.org
 

Члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Выпускники Женевского университета
Преподаватели Женевского университета
Ректоры Женевского университета
Награждённые Королевской медалью
Похороненные на кладбище Королей